Домини́ка — многозначный термин.

География 
 Доминика — государство.
Доминика — остров.

Имя 
 Доминика Карфагенская (IV век) — святая дева Карфагенская.
 Доминика — раннехристианская святая мученица.

Кино 
 Доминика — российский фильм 2018 года.

См. также 

 Доминикана